Een verkeersweg:
 N258 (België)
 N258 (Nederland), zie Provinciale weg 258

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing